Baigneaux egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció

Polgármesterek:
2008–2014 Bernard Setrin
2014–2020 Jean-Pierre Lambaud

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
INSEE
Prefektúrák

Gironde megye települései